Анналы Каспара Пержинского () — пометки исторического характера собственноручно выполненные около 1548 года на полях печатной книги неким Каспаром Пержинским, который в тексте самих записей называет себя «викарием святой Анны в Кракове». Охватывают период с 1410 по 1548 год. Описывают события истории Польши того времени.

Издания 
 Rocznik Kaspra Perzynskiego / wydal  // , T. 3. Lwow, 1878, p. 218—219.

Переводы на русский язык 
 Анналы Каспара Пержинского в переводе А. С. Досаева на сайте Восточная литература

См. также 
 Старые краковские (свентокшиские) анналы
 Краткие краковские анналы
 Анналы Сендзивоя
 Любинские анналы
 Каменцкие анналы
 Анналы краковских францисканцев
 Куявские анналы
 Анналы Красинских
 Мазовецкие анналы
 Краткая силезская хроника
 Анналы вроцлавского магистрата
 Старые вроцлавские анналы
 Старшие вроцлавские анналы
 Старшие кшешувские анналы
 Анналы Хотельского

Примечания

Ссылки 
 Латинский текст издания А. Беловски из 

Польские анналы
История Польши